

Результати

Гран-прі

Чемпіонат пілотів

Кубок Конструкторів

Посилання 

Спортивні події 2003
Незавершені статті з автоперегонів